Semine est un toponyme que l'on retrouve dans :

Hydronyme 
 la Semine, rivière française qui coule dans les départements du Jura et de l'Ain, affluent de la Valserine en rive droite ;

Toponymes 
 la Semine, plateau situé à l’extrémité nord-ouest du département de la Haute-Savoie et formant une petite région naturelle française ;

 Chêne-en-Semine, commune française, située dans le département de la Haute-Savoie sur le plateau de la Semine.